Balloon bezeichnet:

 auf Englisch einen Ballon
 einen Kurzfilm von Ken Lidster aus dem Jahr 1991, siehe Balloon
 ein Label des Egmont Ehapa Verlags, siehe Egmont Balloon
 eine Schrift von Max R. Kaufmann, siehe Balloon (Schriftart)

Siehe auch:

 Ballon (Begriffsklärung)